Sinistre est un adjectif signifiant, étymologiquement, « de mauvais présage, qui annonce des malheurs » ;
 Mister Sinistre est un personnage de comics Marvel, opposé aux X-Men ;
 Le sinistre en matière d’assurances est la réalisation du risque ; c'est-à-dire les pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par exemple : un incendie ;
 Un sinistre informatique est une perte totale ou partielle des informations (données formatées ou autres) et des logiciels dans une organisation ou sur tout ordinateur personnel, voir aussi le terme « plantage » communément employé chez les informaticiens ;
 Sinistre désigne parfois, par calembour, un ministre.